Hassa (district), een Turks district in de provincie Hatay
 Hassa (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Hassa